Bungles est un site Web, fondé en 1999 par Rémi Lauzon qui était à l'origine un site personnel de nouvelles absurdes, traitant de célébrités locales du Québec.

Le début 

En 1999, Bungles était un simple site personnel de son fondateur. Hébergé par les services gratuits de Lycos. Les visites n'étaient pas fréquentes, à peine une trentaine de personnes visitaient le site pas semaine. Pour attirer les venues sur le site, l’ancienne mascotte de 7UP, Fido Dido, fut utilisée comme représentant. Le site disait que la mascotte avait dû se trouver un autre emploi à la suite des coupures chez la multinationale.

La nouvelle version  

En 2000, Bungles essaye d’atteindre un niveau de visite raisonnable, la version 2 du site est lancée, avec plusieurs nouvelles sections, et cette fois avec une équipe. Plus question de seulement avoir une page centrale. Dans cette version, les sections sport, showbiz, jeux, Recettes et un BD hebdomadaire. Toutes ses sections étaient des nouvelles inventées encore une fois. Le site attira une minime amélioration face aux visites.

Il faudra attendre quelques mois avant que de la publicité soit faite sur les sites majeurs québécois. Passant de la publicité dans des forums ou des clavardoirs francophones québécois.

Le sommet 

En 2001, encore une fois une nouvelle version fut lancée  et créa un choc à la communauté canadienne francophone. Supportant la technologie WAP, qui laissait les adeptes du site se connecter via leur portable. Les nouvelles images modifiées furent le tour de la planète, ridiculisant les plus grandes stars internationales et n'épargnant aucunement les politiciens.

L’interaction était encore plus grande grâce au forum maintenant disponible dans cette version. Dans cette version l’équipe de Bungles ne faisait pas seulement inventer des nouvelles, mais elle utilisait des nouvelles qui faisaient la une des grands médias québécois.

C’est à la fin de l’année 2001 que le webmaster de Bungles lança le slogan « Le pouvoir ultime de l’information ». Ce slogan visait directement Vidéotron (propriété de Quebecor). Suivit une histoire entourant l’achat de Bungles par Quebecor Media.
Pendant plusieurs semaines

Bungles versus Quebecor  

En 2002, le projet de Bungles simule l'achat de la part de Quebecor, en se servant du logo officiel de celle-ci. Et allant jusqu'à fermer des sections. Suivit une histoire entourant l’achat de Bungles par Quebecor Media. Pendant plusieurs semaines le site ne faisait que diffuser des nouvelles provenant de LCN. La mise en scène se termina après 3 semaines. Dévoilant un nouveau look pour le site.

Quelques mois après, en 2003, Bungles signe son arrêt de mort par elle-même en fermant le site si convoité. Après atteint  des visites impressionnantes, dépassant vite plus de  visites par semaine. Aucune raison ne fut donnée pour la fermeture.

En septembre 2005, Bungles redonna un signe de vie pendant quelques jours, pendant les grèves étudiantes au niveau collégial et universitaire. Laissant des commentaires sur les sites supportant la cause des étudiants. Quelques nouvelles furent créées contre le premier ministre Jean Charest à cette occasion.

Site web disparu
Site web en français 
Site web québécois